Лусакские соглашения были подписаны в городе Лусака (Замбия) 7 сентября 1974 года представителями руководства Фронтом Освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) и уполномоченными представителями правительства Португалии, установленным после Революции гвоздик.

В соответствии с данными соглашениями Португалия признала право мозамбикского народа на независимость и согласовала с ФРЕЛИМО условия постепенной передачи власти. В частности, 2/3 переходного правительства и пост премьер-министра оставались за мозамбикцами (п.п. 6 и 7). Соглашение устанавливало, что независимость будет провозглашена после переходного периода, в ходе которого власть внутри страны будет разделена между обеими сторонами. Мозамбик обрел независимость 25 июня 1975 года (в годовщину образования ФРЕЛИМО).

См. также 
 Движение вооружённых сил (Португалия)
 Колониальная война Португалии
 Война за независимость Мозамбика

Война за независимость Мозамбика
1974 год в Португалии
Международные договоры Португалии
соглашения
1974 год в политике
Сентябрь 1974 года